Николай Каринский: Каринский, Николай Михайлович (1873—1935) — русский и советский филолог-славист, палеограф, диалектолог.
 Каринский, Николай Сергеевич (1873—1948) — русский юрист, адвокат, государственный и общественный деятель.